Piripiri kan syfta på:

Brasilien 

 Piripiri (kommun), Piauí, 
 Piripiri (ort), Piauí,